Wolfgang Wilhelm ist der Name folgender Personen:

 Wolfgang Wilhelm (Drehbuchautor) (1906–1984), deutscher Drehbuchautor 

Wolfgang Wilhelm ist der Name folgender Herrscher:

 Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg (1578–1653), Pfalzgraf von Pfalz-Neuburg